Mužská dvouhra na Letních olympijských hrách 1988 probíhala v soulském Tenisovém centru Olympijského parku. Soutěž se konala v období od 20. září do 1. října 1988 na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem Neodex. Nastoupilo do ni 64 tenistů. Hrálo se na tři vítězné sety. Obhájcem zlaté medaile z olympiády v roce 1924 byl Američan Vincent Richards.

Olympijský turnaj

Pozadí 
Tenis se vrátil do rodiny olympijských sportů po 64 letech. V rámci mužského singlu došlo k vytvoření pěti kontinentálních kvalifikací a tří předkvalifikací. Do nich nastoupili i amatérští hráči z tenisově exotických zemí, jakými byly Jordánsko, Kuvajt, Guatemala, Bermudy, Zambie, Ghana či San Marino. Celkem se do turnaje zapojilo 155 tenistů ze 60 zemí. Hlavní singlovou soutěž v Soulu pak odehrálo 64 olympioniků. Kvalifikační systém byl zrušen v roce 1996.

Vzhledem k nepovinné účasti a nepřidělení žádných bodů ani odměn na olympiádě chyběli elitní světoví tenisté. Z první desítky žebříčku ATP se nezúčastnili Mats Wilander (č. 1), Ivan Lendl (č. 2), Andre Agassi (č. 4), Boris Becker (č. 5), Kent Carlsson (č. 6) a Yannick Noah (č. 8). Naopak tři zbývající hráči z této skupiny Stefan Edberg, Tim Mayotte i Miloslav Mečíř startovali, a potvrdili roli favoritů, když si rozdělili medaile.

Agassi zvolil místo her účast na Los Angeles Open, Kent Carlsson, se světovou třináctkou Guillermem Perezem-Roldanem, hráli na Geneva Open a šestnáctý muž pořadí Thomas Muster nastoupil do antukového Campionati Internaztional di Tennis Puglia v Bari. Světová jednička, Mats Wilander, během olympiády vyhrála palermský International Championships of Sicily.

Průběh 
Překvapením olympijské události se stala čtvrtfinálová účast Itala Paola Caneho, jenž figuroval na 101. příčce. Mezi zajímavé duely úvodního kola patřila výhra 198. sovětského hráče klasifikace Andreje Čerkasova nad 405. tenistou pořadí Hugem Chapacúem z Paraguaye 6–0, 6–0 a 6–1. Překvapením se stala porážka čtvrtého nasazeného Francouze, a světové jedenáctky, Henriho Leconta ve druhém kole, kde nestačil na 361. Korejce žebříčku Kima Bong-soo po pětisetovém dramatu.
 
Olympijským vítězem se stal československý reprezentant Miloslav Mečíř, jenž si v semifinále poradil s favorizovaným a nejvýše nasazeným Stefanem Edbergem v pětisetové bitvě 3–6, 6–0, 1–6, 6–4 a 6–2. Ve finále pak přehrál americkou turnajovou dvojku Tima Mayotta po čtyřsetovém průběhu. Bronzové medaile obdrželi oba poražení semifinalisté Švéd Edberg i americká turnajová pětka Brad Gilbert.

Nasazení hráčů

Horní polovina

1. sekce

Dolní polovina

3. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| team-width=210

| RD1-seed01=5/WC
| RD1-team01=| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=1
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03=| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=1
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=2
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=77
| RD1-score07-4=2
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=9/Q
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=62
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=13
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=2
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4=4
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12=| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=63
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14=LL
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=2
| RD1-score14-4=77
| RD1-score14-5=3

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=6
| RD1-score15-5=3
| RD1-seed16=4
| RD1-team16=| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=3
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=5/WC
| RD2-team01=| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=1
| RD2-score02-4=2
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=77
| RD2-score03-3=68
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=9/Q
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=63
| RD2-score04-3=710
| RD2-score04-4=2
| RD2-score04-5= 

| RD2-seed05=13
| RD2-team05=| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=2
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=3
| RD2-score07-5=7
| RD2-seed08=4
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=3
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5=5

| RD3-seed01=5/WC
| RD3-team01=| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=2
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 

| RD3-seed03=13
| RD3-team03=| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=3
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01=5/WC
| RD4-team01=

4. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| team-width=210

| RD1-seed01=7/WC
| RD1-team01=| RD1-score01-1=710
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4=7
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=68
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=5
| RD1-score02-4=5
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=711
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=2
| RD1-score03-4=63
| RD1-score03-5=5
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=69
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=77
| RD1-score04-5=7

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=67
| RD1-score07-5=6
| RD1-seed08=16
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=79
| RD1-score08-5=4

| RD1-seed09=12
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=7
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=5
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=60
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=77
| RD1-score13-4=77
| RD1-score13-5=8
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=62
| RD1-score14-4=63
| RD1-score14-5=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=7/WC
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=1
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=1
| RD2-score03-5=7
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=3
| RD2-score04-4='''6
| RD2-score04-5=5

| RD2-seed05=12
| RD2-team05=

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1988